Ел Ундидо има више значења:

 Ел Ундидо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ундидо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ундидо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ундидо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ундидо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ундидо, Сан Франсиско (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику